— японская художница в стиле поп-арт. Также относится к движению Superflat.

Персональные выставки 
 2008: Galerie Emmanuel Perrotin, Париж, Франция
 2007: «Wild dogs, hawks, owls, cats, a landfill the size of 44 and a half Tokyo Domes, the stratosphere», Galerie Emmanuel Perrotin, Майами, США
 2006:
 «Aya Takano», Musée d’Art Contemporain, Лион, Франция
 «City Dog», Parco Gallery, Tokyo, Japan; Parco Gallery, Нагоя, Япония
 2005:
 Frieze Art Fair, Лондон, Великобритания
 «The Far Reaches of The Universe, My Garden», Blum & Poe Gallery, Санта-Моника (Калифорния), США
 2004:
 «Aya Takano, a web project for Digital Gallery», Museum of Contemporary Art, Лос-Анджелес, США
 Naoki Takizawa for Issey Miyake, 2004-5 Autumn Winter Collection, Paris, Tokyo (сотрудничество)
 2003: Galerie Emmanuel Perrotin, Париж, Франция
 2002: Space Ship EE, nanogalerie, Париж, Франция
 2000: «Hot Banana Fudge», NADiff, Токио, Япония
 1997: «SHU WA KIMASERI», shop33, Токио, Япония

Прочие выставки 
 2007:
 «Kawaii! Japan now», Fundation Joan Miró, Барселона, Испания
 «The Door to Summer», Art Tower Mito, Мито, Япония
 2006:
 «Spank the Monkey», Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead, Великобритания
 Etoile, Xavel, Inc. (Virtual department store design)
 «Aya Takano, Chiho Aoshima, Chinatsu Ban Exhibition», Mizuho Oshiro Gallery, Кагосима, Япония
 2005:
 Aoi Gallery, Осака, Япония
 «Japan Pop», Helsinki Museum of Art, Helsinki, Финляндия
 «The Sensual Line», Museum der Moderne Salzburg, Зальцбург, Австрия
 «Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subculture», Japan Society, Нью-Йорк, США (curated by Takashi Murakami)
 MTA Subway Poster Design, Public Art Fund and Japan Society, Нью-Йорк, США
 «What’s Good Conference», Hong Kong Art Centre, Гонконг (Lecture), Китай
 Galerie Emmanuel Perrotin, Париж, Франция
 2004:
 «T-Junction», Galerie Emmanuel Perrotin, Париж, Франция
 «Fiction. Love: Ultra New Vision in Contemporary Art», Museum of Contemporary Art, Taipei, Тайвань
 «Chiho Aoshima, Mr., Aya Takano», Galerie Emmanuel Perrotin at LFL Gallery, Нью-Йорк, США
 «Tokyo Girls Bravo», Marianne Boesky Gallery, Нью-Йорк, США
 2003:
 «Girls Don’t Cry», Parco Gallery, Токио, Япония
 Naoki Takizawa for Issey Miyake, Токио (collaboration), Япония
 «Hope—The Future is in Our Hands», LaForet Harajuku, Токио, Япония
 2002:
 «The Japanese Experience — Inevitable», Das Museum der Moderne Salzburg, Зальцбург, Австрия
 «Tokyo Girls Bravo 2», NADiff, Токио, Япония
 «Chiho Aoshima, Aya Takano, Mr., Takashi Murakami», Galerie Emmanuel Perrotin, Париж, Франция
 2001:
 «Superflat», Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA; Walker Art Center, Minneapolis, MN; Henry Art Gallery, Сиэтл, США
 Hiropon Show, White Cube Gallery, London, United Kingdom; Shinsaibashi Parco, Осака, Япония
 Yokai Festival, Museum of Contemporary Art, Токио, Япония
 2000: «Superflat», Parco Gallery, Токио (под кураторством Такаси Мураками), Япония
 1999:
 «Tokyo Girls Bravo», NADiff, Tokyo; Parco Gallery, Нагоя, Япония
 «Hiropon Show», Parco Gallery, Нагоя, Япония
 «Hiropon 32/80», NADiff, Токио, Япония
 1998:
 «Ero Pop Christmas», NADiff, Токио, Япония
 «Hiropon Show», George’s, Лос-Аджелес, США
 1997:
 Hiropon Show, shop33, Tokyo; Iwataya Z-side, Фукуока, Япония
 Hiropon Show, Manken Gallery, Канадзава, Япония

См. также 
 Список японских художников

Искусство Японии
Художники Японии
Художники-поп-артисты